Aredhel is een personage uit de werken over de fictieve wereld "Midden-aarde" van schrijver J.R.R. Tolkien. Zij is de enige dochter van Fingolfin. Zij woonde bij haar broer Turgon in Gondolin, maar toen ze eens ver van de stad was gedwaald, werd ze geschaakt door Eöl, een Donkere Elf (een elf van de sindar en verwant van Thingol Grijsmantel). Aredhel en Eol kregen een zoon, Maeglin. Toen Maeglin volwassen was ontsnapte Aredhel met hem naar Gondolin, maar Eol achtervolgde ze en probeerde Maeglin te doden met een giftige pijl. Aredhel sprong voor Maeglin en redde hem ten koste van haar eigen leven. Maeglin werd door Turgon aangenomen als een zoon, maar verraadde de stad aan Morgoth.

Huis van Finwë 

Noldo